Święta Anna to, zgodnie z tradycją chrześcijańską, matka Marii z Nazaretu i babka Jezusa Chrystusa. Termin ten może jednak oznaczać także:

Osoby 
 św. Anna Nowogrodzka (1001–1051) – święta kościoła prawosławnego
 św. Anna Line (zm. 1601) – angielska męczennica, święta kościoła katolickiego
 św. Anna Pak A-gi (1783-1839) – koreańska męczennica, święta katolicka
 św. Anna Kim Chang-gŭm (1789-1839) – koreańska męczennica, święta katolicka
 św. Anna An Xin (1828-1900) – chińska męczennica, święta katolicka
 św. Anna An Jiao (1874-1900) – chińska męczennica, święta katolicka
 św. Anna Schäffer (1882-1925) – niemiecka tercjarka franciszkańska, mistyczka i stygmatyczka, święta katolicka
 św. Anna Wang (1886-1900) – chińska męczennica, święta katolicka

Sztuka 
 Święta Anna Samotrzecia
 Święta Anna Samotrzecia (obraz ze Strzegomia)
 Święta Anna Samotrzecia (obraz Leonarda da Vinci)
 Święta Anna Samotrzecia (rzeźby Wita Stwosza)
 Święta Anna (malowidło z Faras)

Miejsca 
 Góra Świętej Anny, część miasta Nowa Ruda
 Góra Świętej Anny, wieś w Polsce, w województwie opolskim
 Święta Anna, wieś w Polsce, w województwie śląskim
 Góra Świętej Anny, osada w województwie dolnośląskim
 Góra Świętej Anny, wzgórze w Polsce, w województwie opolskim
 Góra Świętej Anny, szczyt w Sudetach Środkowych, w Krzeszowskich Wzgórzach
 Góra Świętej Anny, szczyt w Sudetach Środkowych, we Wzgórzach Włodzickich

Zobacz też 
 Błogosławiona Anna
 Święta Anastazja
 Inne miejsca nazwane na cześć św. Anny: Sankt Anna, Saint Ann, Saint Anne, St. Anna, Santa Ana, Sainte-Anne
 kościoły pod wezwaniem świętej Anny